Yu Hua (ur. 3 kwietnia 1960) – chiński pisarz
 Yu Hua (ur. 19 stycznia 1981) – chińska wioślarka